Los Charcos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Charcos, Sinaloa, El Fuerte, 
 Los Charcos, delstaten Mexiko, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 Los Charcos, Jalisco, 
 Los Charcos, Querétaro Arteaga, Jalpan de Serra, 

Robotskapade Mexikoförgreningar